Die Divizia Națională 1995/96 war die 58. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1995 und endete am 20. April 1996. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum vierten Mal in Folge Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia A ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1996/97
 2. – FC Național Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1996/97
 3. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1996/97
 4. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1996
 5. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1996
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Gloria Bistrița am Europapokal der Pokalsieger 1996/97 teil

Absteiger in die Divizia A 
FC Inter Sibiu, Politehnica Iași

Aufsteiger in die Divizia Națională 
Oțelul Târgoviște, Jiul Petroșani

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1995/96 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1995/96
Liga-1-Saison